Koersk (stad), een stad in Rusland; 
 Oblast Koersk, oblast rond deze stad
 Koersk (schip, 1994), Russische kernonderzeeër, gezonken in 2000
 Kursk (schip, 1911), een Deens stoomschip, vergaan voor de Nederlandse kust in 1912
 Kursk (film), een film uit 2018 van Thomas Vinterberg